Sophie von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Bayern (1376–1428), Prinzessin aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach, war die zweite Ehefrau des böhmischen Königs Wenzel IV.
 Sophie von Bayern († um 1145), Schwester des Friedrich Barbarossa
 Sophie Friederike von Bayern (1805–1872), durch Heirat Erzherzogin von Österreich

siehe auch
 Sophie in Bayern (1847–1897), eine geborene Herzogin in Bayern und verheiratete Herzogin von Alençon
 Sophie in Bayern (1967)
 Sophie von Sachsen (1845–1867), durch Heirat Herzogin in Bayern